Kleine Sluis (Harlingen), een sluis in de Friese stad Harlingen
 Kleine Sluis (Noord-Holland), een plaats in de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland